La nectarine, un fruit de la famille des pêches.
 Nectarine, une boisson alcoolisée.